Иэ́н Пала́нгио (; ) — австралийский кёрлингист.

Родился и вырос в Канаде, там же начал заниматься кёрлингом, затем переехал в Австралию.

Играл на позиции четвёртого или третьего. Скип команды.

Вне кёрлинга занимался разработкой программного обеспечения (в частности, для Microsoft).

Работал в Австралийской федерации кёрлинга в качестве главного редактора сайта Федерации, а также страниц Федерации в основных социальных сетях (Facebook и др.).

Достижения 
 : золото (, ), серебро (, , , ), бронза (, , ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Ian Palangio's Business Productivity | Business and individual productivity topics with Microsoft Office System | MSDN
 Результаты поиска фото и видео на сайте Zimbio по строке «Ian Palangio»
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Австралии
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Австралии по кёрлингу